Вайга́ч — мелкосидящий атомный ледокол проекта «Таймыр» (проект 10580).

Отличительная черта данного проекта ледоколов — уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному Морскому Пути с заходом в устья сибирских рек. Назван в честь гидрографического ледокольного судна начала XX века «Вайгач».

История 
Заложен на верфи «Хольстрем Хисталахти» концерна «Вяртсиля Меритеоллисуус» в Хельсинки (Финляндия).

В 1989 году ледокол был отбуксирован в СССР для достройки в Ленинград на Балтийский судостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (№ 189), где был произведён монтаж ядерной энергетической установки на основе реактора КЛТ-40М. Введён в эксплуатацию 25 июля 1990 года.

В феврале — марте 2011 года «Вайгач» работал в Финском заливе в связи с тяжёлой ледовой обстановкой на подступах к Санкт-Петербургу.

В 2017 году ресурс энергоустановки был в очередной раз продлён до 200 тыс. часов, что позволило эксплуатировать ледокол до вступления в строй ледоколов проекта 22220.

Ледокол 
Главные двигатели ледокола развивают мощность в  и позволяют ледоколу следовать через лёд толщиной в 1,77 метра со скоростью 2 узла. Ледокол может действовать при температурах до −50 °C. Расчётная температура воды −2 °С…+10 °С (+23 °С при ограниченной мощности).

Основное применение — сопровождение транспортных судов с продукцией комбината Норильский никель из Норильска и судов с лесом и рудой от Игарки до Диксона.

Всего было построено два ледокола этого проекта: «Таймыр» и «Вайгач». Их строительство было важной вехой в истории сотрудничества Финляндии и СССР.
Многие годы «Вайгач», наряду с «Таймыром», являлся основным ледоколом на маршруте Мурманск — Дудинка.

Примечания

Ссылки 
 Атомный флот. Ледокол «Вайгач».
 Местонахождение ледокола.

Фотогалереи и базы данных по приписке 
 

Ледоколы СССР
Ледоколы России
Атомные ледоколы
Балтийский завод
Суда по алфавиту